Пласти́нчатый отсека́тель () —  разделительная перегородка между воздухозаборником и фюзеляжем, устанавливаемая на реактивных самолётах. Образующаяся щель используется для отвода пограничного слоя, нарастающего на фюзеляже, от воздухозаборников.

Управление пограничным слоем 
Основными недостатками боковых воздухозаборников являются затенение одного из них фюзеляжем во время выполнения маневров со скольжением при сверхзвуковой скорости полёта и влияние на их работу пограничного слоя, который является основным источником неравномерности поля скоростей в воздухозаборнике и воздушном канале. Пограничный слой возникает в результате вязкого трения воздушного потока на обтекаемых поверхностях самолёта, причём скорость потока у обшивки резко падает до нуля. При сверхзвуковом обтекании скачки уплотнения, взаимодействуя с пограничным слоем, вызывают местный отрыв потока от обтекаемой поверхности с резким увеличением толщины пограничного слоя. Неравномерность распределения скорости из-за пограничного слоя возрастает так значительно, что, например, в самолёте с воздухозаборниками, непосредственно прилегающими к обшивке фюзеляжа уменьшается тяга, а удельный расход топлива увеличивается.

При высоких скоростях полёта на поверхностях летательного аппарата перед воздухозаборником накапливается низкоэнергетический пограничный слой, проникающий в воздухозаборник и ухудшающий эффективность торможения потока и вызывающий уменьшение эффективной тяги двигателя. Для борьбы с этим явлением применяют системы управления пограничным слоем, в состав которых обычно входят системы отсасывания или слива пограничного слоя.

Часто отсекатель имеет перфорацию, через которую отводится собственный пограничный слой отсекателя.

См. также 
 Система управления воздухозаборником
 Сверхзвуковой воздухозаборник
 Диффузор (автомобиль)
 Конус воздухозаборника

Примечания 

 
 . — «... the thickening of the boundary layer that develops at high angles-of-attack along the lower side of the fuselage forebody [in the F-16]. In order to prevent low-energy flow from entering the engine, the intake had to be offset from the fuselage to free it from the boundary layer, which uninterruptedly passes along the fuselage. The intake cowl [of the F-16] features a moderately blunt lower lip that transitions into a sharp leading-edge extension or splitter plate on the upper side (close to the fuselage).».

Ссылки 
 НА ПУТИ К ПЯТОМУ И ШЕСТОМУ ПОКОЛЕНИЮ. otvaga2004.ru
 Эволюция воздухозаборника
 F/A-18C Hornet. Уголок неба
 Воздухозаборник с изменяемой геометрией для сверхзвукового летательного аппарата. www.findpatent.ru

Конструкция летательных аппаратов